Ernsthausen ist ein Ortsname:

Ernsthausen (Rauschenberg), Stadtteil der Stadt Rauschenberg, Lkr. Marburg-Biedenkopf in Hessen
Ernsthausen (Burgwald), Ortsteil der Gemeinde Burgwald, Lkr. Waldeck-Frankenberg in Hessen
Ernsthausen (Weilmünster), Ortsteil der Gemeinde Weilmünster, Lkr. Limburg-Weilburg in Hessen 
Ernsthausen (Oldenburg), Ortsteil der Gemeinde Oldenburg in Holstein in Schleswig-Holstein
Ernsthausen (Fargau-Pratjau), Ortsteil der amtsangehörigen Gemeinde Fargau-Pratjau in Schleswig-Holstein
Ernsthausen (Banat), ehemals deutsche Siedlung im Banat, heute Banatski Despotovac, Serbien
Klepary (ehemals Ernsthausen im Landkreis Hohensalza, Wartheland), Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen

Ernsthausen ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von Ernsthausen, deutscher Offizier und Autor
 Adolf Ernst von Ernsthausen (1827–1894), preußischer Beamter und Politiker; Oberpräsident der Provinz Westpreußen
 Karl Ernst von Ernsthausen (1782–1847), deutscher Verwaltungsbeamter
 Wilhelm  Ernsthausen (1902–1966), deutscher Professor für Elektrobiologie und Biophysikalische Messtechnik